Краб Орчард има више значења:
 Краб Орчард (Западна Вирџинија)
 Краб Орчард (Илиноис)
 Краб Орчард (Кентаки)
 Краб Орчард (Небраска)
 Краб Орчард (Тенеси)